Ci-après la liste des villes de Russie dont la population était supérieure à  habitants au recensement de 2010. La capitale administrative des différents sujets fédéraux est indiquée en gras.

Tableau des villes par nombre d'habitants

Galerie photo

Notes et références

Article connexe 
 Liste des villes de Russie

Villes de Russie classées par nombre d'habitants
Démographie en Russie
Russie
Russie